Ce nom peut désigner : 

Église Saint-Landry à Paris

Chapelle Saint-Landry à Ransbeek puis démontée et remontée à Vilvorde.